Las aves modernas (Neornithes) son un clado que incluye todas las aves actuales, las cuales están representadas por más de diez mil especies. Las aves modernas presentan notables características que las diferencian del resto de vertebrados, siendo tal vez la más notoria que su piel está en su mayoría cubierta de plumas, y que las extremidades anteriores están transformadas en alas. Otras características que distinguen a las aves son la presencia de un pico sin dientes, un corazón con cuatro cámaras, un metabolismo alto y huesos huecos (lo cual favorece el vuelo).

Taxonomía

Subclase Neornithes:

Palaeognathae: 
Struthioniformes, avestruces
Casuariiformes, emúes y casuarios
Apterygiformes, kiwis
Rheiformes, ñandúes
†Aepyornithiformes, pájaros elefantes
†Dinornithiformes, moas
Tinamiformes  tinamúes
Neognathae: 
Galloanserae: 
Anseriformes, aves de corral acuáticas
Galliformes, aves de corral terrestres
Neoaves: 
Gaviiformes, colimbo
Bucerotiformes, Cálaos y abubillas
Podicipediformes, somormujos y zambullidores
Procellariiformes, albatros y petreles
Sphenisciformes, pingüinos
Pelecaniformes, pelícanos
Suliformes, cormoranes, fragatas, alcatraces, aves serpiente
Phaethontiformes, rabijuncos
Ciconiiformes, cigüeñas
Phoenicopteriformes, flamencos
Falconiformes, halcones y águilas
Gruiformes, grullas
Charadriiformes, gaviotas y chorlitos
Pteroclidiformes, gangas
Columbiformes, palomas
Psittaciformes, loros
Opisthocomigormes, Hoatzin
Cuculiformes, cucos y correcaminos
Strigiformes, búhos
Caprimulgiformes, chotacabras y nictibios
Apodiformes, vencejos y colibríes
Coraciiformes, martín pescador y carracas 
Piciformes, pájaros carpinteros y tucanes
Trogoniformes, quetzal y trogones
Coliiformes, pájaros ratón 
Passeriformes, pinzones, cuervos y bienteveos

Sistemática y evolución 

Neornithes se divide en los clados Palaeognathae (tinamúes y ratites) y el muy diverso y heterogéneo grupo Neognathae. Está generalmente aceptado que las aves modernas evolucionarion durante el período Cretácico, produciéndose la divergencia entre Galloanserae (anseriformes y galliformes) y el resto de los neognatos (Neoaves) antes de la extinción masiva del Cretácico-Terciario El hallazgo de Vegavis en depósitos del Cretácico Superior de la península antártica,  miembro de la familia de los anseriformes, ha permitido establecer el origen de al menos Galloanserae, Neoaves y los paleognatos en el Cretácico. A pesar de ello, no existe un consenso respecto a si la radiación evolutiva de Neoaves ocurrió durante el Cretácico o a comienzos del Cenozoico. Esta incertidumbre se debe a la discrepancia entre los resultados de los análisis moleculares (que datan esta divergencia en el Cretácico) y el registro fósil.

Cladograma basado en Hackett et al. (2008).

Referencias

Enlaces externos 

 Neornithes en Tree of Life.

Clasificación de las aves